Gag (strip), een korte strip van enkele plaatjes of hooguit één pagina
Gag (eiland), een eiland in de Indonesische provincie West-Papoea
Great Anglo-Saxon Gobblers, ofwel GAG, de studievereniging voor Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen